Райполе — название населённых пунктов:

 Райполе — село в Межевском районе Днепропетровской области Украины.
 Райполе — село в Софиевском районе Днепропетровской области Украины.
 Райполе — село в Нирзской волости Лудзенского края Латвии.